Бабблер-капуцин () — вид воробьиных птиц из семейства кустарницевых (Leiothrichidae). До 2018 года выделялся в монотипический род бабблеров-капуцинов (Phyllanthus).

Описание 
Голова птицы от надбровий до шеи имеет белую окраску с чёрными крапинками. Верхняя часть головы и всё тело окрашены в тёмные тона коричневого цвета. Крылья и хвост почти чёрные.

Распространение 
Бабблера-капуцина можно встретить в Бенине, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Камеруне, Демократической республике Конго, Кот д'Ивуаре, Либерии, Мали, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, Уганде и Центральноафриканской республике.

Природная среда обитания птицы — субтропические и тропические влажные низменные леса.

Примечания

Ссылки 
 Collar N. J. & Robson C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70—291 in; del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.

Кустарницевые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1837 году